Lat Bua Luang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ayutthaya, Thailanda, cu o populație de 36.186 de locuitori și o suprafață de 199,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 communes (tambon). 

Amphoe în provincia Phra Nakhon Si Ayutthaya